Курзенев, Курзенёв:
 Курзенёв, Алексей Александрович (род. 1995) — российский футболист.
 Курзенев, Владимир Анатольевич (род. 1939) — советский и российский учёный в области обработки радиолокационной информации и вероятности и статистики в управлении.